Termenul „Fraser” se poate referi la:

Denumiri geografice
Râul Fraser din Canada
 Insula Fraser
Nume de persoane
Ronald Fraser
Herbert MacKay-Fraser

Vezi și 
Frazer (dezambiguizare)
Frazier (dezambiguizare)
Frasier (dezambiguizare)